Огюсте́н Ру (; 1726, Бордо — 1 сентября 1776, Париж) — французский врач, переводчик, энциклопедист и литератор эпохи Просвещения.

Биография
Получил медицинское образование в родном городе, в 1750 году получил докторскую степень, после чего переехал в Париж и первое время получал финансовую поддержку от Монтескьё, поскольку его семья, желавшая видеть его не врачом, а священником, отказалась поддерживать его. 

Был с 1762 года редактором «Journal de médecine», a в 1771 году был назначен профессором медицинского факультета Парижского университета ввиду своего хорошего знания химии. 

Самостоятельно изучил английский язык и перевёл несколько работ по медицине с английского на французский. Был регулярным посетителем салона барона Гольбаха. Написал две статьи для энциклопедии Дидро.

Основные труды
 Roux A. Annales topographiques ou Notice des progrès des connaissances humaines. — Paris, 1758—1762.
 Roux A. Histoire naturelle, chimique et médicinale des corps des trois règnes de la nature 
 Roux A. Recherches historiques et critiques sur les differents moyens qu’on à employés jusqu’à présent pour refroidir les liqueurs, 1758.
 Roux A. Nouvelle encyclopédie portative ou Tableau général des connaissances humaines, 1766.
 Roux A. Dissertation sur la nature de l’esprit de nitre dulcifié, relativement à la dissolution du mercure, 1770.

См. также 
 Сенак, Жан Батист

Источники
 
 Ларусс П. Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, vol. 13. — Paris, Administration du grand Dictionnaire universel, p. 1477.

Медики Франции